Vulcanologia: Erupció volcànica 
 Astronomia: Erupció solar
 Medicina: Erupció cutània